Вели́кий пожар:

 Великий пожар - Троицкий пожар пожар в центре Москвы, случившийся на праздник Святой Троицы 29 мая (9 июня) 1737 года, в период правления императрицы Анны Иоанновны.
 Великий пожар в Нью-Йорке (1776)
 
 Великий пожар в Нью-Йорке (1845)
 Великий пожар годов Мэйрэки
 Великий пожар Рима
 Великий лондонский пожар
 Великий пожар в Смирне
 Великий эдинбургский пожар